Мала Рашка може бити:

 Мала Рашка, односно Мала Влашка, назив за области настањене Рашанима (Србима) у јужним областима Панонске низије током раног новог века:
 Мала Рашка у Банату, српска историјска областу у Банату током 16. и 17. века
 Мала Рашка у Славонији, српска историјска областу у Славонији, од 16. до 18. века

Види још 
 Рашка (вишезначна одредница)
 Мала Влашка (вишезначна одредница)
 Панонска Србија (вишезначна одредница)